Virtueel Particulier Netwerk, een manier om een Local Area Network over een bestaande verbinding uit te bouwen 
 VPN (Publiek Tegen Geweld), een Slowaakse politieke beweging
 Vrijzinnige Partij Nederland, fictieve politieke partij in dramaserie De Fractie